Чемпіонат Албанії 1955 — 18-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вп'яте стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1955
Албанія